Plum Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Plum Point (Maryland)
 Plum Point (Mississippi)
 Plum Point (Virginia)

in Kanada:
 Plum Point (Neufundland und Labrador)